Veronika Deseniška je lahko:

 Veronika Deseniška - žena Friderika II. Celjskega

Literarno delo 

 Veronika Deseniška - epska pesnitev Jožefa Iskrača
 Veronika Deseniška - drama Josipa Jurčiča
 Veronika Deseniška - drama Otona Župančiča

Glasbeno-scensko delo 

 Veronika Deseniška - opera Danila Švare
 Veronika Deseniška - muzikal Leona Firšta